Helms ist ein deutsch-skandinavischer Familienname. Der Name Helms ist in Deutschland vor allem im Oldenburgischen und Braunschweigischen verbreitet. Ableitungen beziehungsweise andere Schreibweisen des Namens sind: Helmts, Helmer, Helmerich(s), Helmes, Helmers, Helmsen.

Helms ist der Familienname folgender Personen:

 August Helms (1847–1920), Hamburger Kaufmann, Harburger Senator und Mitbegründer des Harburger Helms-Museums
 Bobby Helms (1933–1997), US-amerikanischer Sänger
 Chester Leo Helms (1942–2005), US-amerikanischer Musikmanager
 Detlef Helms (* 1960), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Dietrich Helms (1933–2022), deutscher Grafiker, Maler, Objektkünstler und Hochschullehrer
 Ed Helms (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Emil Helms (1884–1965), deutscher Politiker der SPD und Bürgermeister
 Gregory Helms (* 1974), US-amerikanischer Profiwrestler
 Hans G Helms (1932–2012),  deutscher Schriftsteller, Komponist, Sozial- und Wirtschaftshistoriker
 Hans von Helms (1899–1980), deutscher NSDAP-Politiker und SA-Führer

 Jan Helms (* 1937), deutscher Mediziner
 Jesse Helms (1921–2008), US-amerikanischer Politiker, Senator für North Carolina
 Johannes Helms, Historiker und Schriftsteller
 Kyle Helms (* 1986), kanadisch-deutscher Eishockeyspieler
 Marianne Helms (* 1936), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Paul Helms (1884–1971), deutscher Maler, Grafiker, Zeichner und Illustrator
 Reimund Helms (1954–2005), deutscher Politiker
 Richard Helms (1913–2002), US-amerikanischer Geheimdienstfunktionär, Chef der CIA von 1966 bis 1973
 Sara Helms (1911–1999), dänische Pädagogin und Ärztin
 Siegmund Helms (* 1938), deutscher Musikwissenschaftler und Musikpädagoge
 Susan Helms (* 1958), US-amerikanische Astronautin
 Tobias Helms (* 1968), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Wilhelm Helms (1923–2019), deutscher Politiker
 William Helms († 1813), US-amerikanischer Politiker

Helms ist die Bezeichnung für
 des Helms-Museums, dem Vorläufer des Archäologischen Museums Hamburg in Hamburg-Harburg
 Das Café Helms in Berlin, das von 1883 bis 1893 existierte, wird in mehreren Romanen Theodor Fontanes erwähnt.
 Eine Schlucht in Tolkiens Fantasiewelt, siehe dazu Regionen und Orte in Tolkiens Welt
 Hermann Helms (Schiff)
 Thomas Helms Verlag, Fachverlag für norddeutsche Kultur, Denkmalpflege, Orts- und Landeskunde, Geschichte, Kirchen- und Kunstgeschichte
 Helms Bluff, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika
 Mount Helms, Berg im Ellsworthland, Antarktika